Rikard Karlsson kan avse någon av följande:
Richard Carlson (1912–1977), amerikansk skådespelare och regissör
Richard Carlsohn (född 1965), svensk musikalartist och skådespelare
Rickard Karlsson (skådespelare) (född 1987), svensk skådespelare